Titel steht für:
 Titel (Recht), in der Rechtswissenschaft mehrere Rechte
 Werktitel, Name eines Werks
 Bildtitel, Titel eines Bildes
 Buchtitel, Titel eines Buchs
 Filmtitel, Titel eines Films
 Musiktitel, Titel eines Tonwerks
 Überschrift, der Titel eines Artikels oder Textes
 Titel-Kulturmagazin, deutsches Onlinemagazin für Literatur und Kultur
 Titel (Stadt), Kleinstadt in der Provinz Vojvodina, Serbien

Auszeichnungen:
 Titel als akademische Bezeichnung einer Hochschule, siehe Akademischer Grad #Abgrenzung zu Titeln
 Titel als staatliche Bezeichnung außerhalb von Hochschulen, siehe Nichtakademischer Titel
 Adelstitel, Rang eines Adligen in der gesellschaftlichen Hierarchie
 Herrschertitel, Titel des Oberhaupts in einem monarchisch geführten Staat
 Ehrentitel, Auszeichnung für Personen, Orte, Gruppen und andere
 bischöfliche Ehrentitel, von einem Bischof verliehen
 päpstliche Ehrentitel, vom Papst verliehen
 Ehrentitel im Budō, japanische Kampfkünste
 Titulus ecclesiae, das Patrozinium, das ein römisch-katholischer Kirchenbau mit der Kirchweihe erhält, siehe Patrozinium #Titulus ecclesiae

Titel ist der Familienname folgender Personen:
 Conrad Friedrich Wilhelm Titel (1754–1840), deutscher Architekt und preußischer Baubeamter
 Johann Titel (?–1626), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher und Dramatiker, siehe Johannes Titelius
 Sascha Titel (* 1977), österreichischer Film- und Theaterschauspieler und Sprecher
 Stephan Möller-Titel (* 1977), deutscher Schauspieler

 Werner Titel (1931–1971), deutscher Politiker (DBD)
 Wilhelm Titel (1784–1862), deutscher Maler

Siehe auch:

 Titelei (Buchseiten vor dem eigentlichen Inhalt)
 Tittel (Begriffsklärung)
 Auszeichnung (Begriffsklärung)